Carlos Rojas Vila (Barcelona, 1928 - Greenville, Carolina del Sud, 2020), escriptor català
 Juan Carlos Rojas Villegas (Zarcero, Alajuela, 1981), ciclista costa-riqueny
 Carlos Rodolfo Rojas Rojas (1928 -), exfutbolista xilè.